Las Juntas bezeichnet:

 Las Juntas (Ambato), Ort in der argentinischen Provinz Catamarca
 Las Juntas (Belén), Ort in der argentinischen Provinz Catamarca
 Las Juntas (Jujuy), Ort in der argentinischen Provinz Jujuy

 Las Juntas (Costa Rica), Ort in Costa Rica

 Las Juntas (Granada), Ort in Spanien

 Las Juntas (Valle del Cauca),  Ort in Kolumbien